Международная Федерация Организаций Доноров Крови (аббревиатура IFBDO на английском и FIODS на французском и испанском языках) — это международная организация, ставящая своими основными целями обеспечение приоритета безвозмездного донорства для достижения полного самообеспечения стран-членов необходимыми запасами крови, а также гармонизацию стандартов безопасности процессов сбора и контроля донорской крови.
Уставные цели:
 Продвижение политики регулярного, анонимного, добровольного и безвозмездного донорства крови во всех странах мира.
 Достижение полного удовлетворения потребности стран в высококачественной человеческой крови и её производных продуктах, сотрудничество с компетентными организациями.
 Обеспечение гарантий безопасности средств и процессов как для доноров, так и для получателей крови.
 Борьба с любыми типами коммерции и наживы на крови и её производных продуктах на основании утверждения, что человеческое тело не подлежит отчуждению.
 Участие в исследованиях, мероприятиях и дискуссиях, связанных с организацией процессов переливания крови и деятельностью ассоциаций доноров крови, а также с исследованиями и разработками новых техник переливания крови.
 Формирование общественного мнения с целью пропаганды идеи безвозмездного донорства крови, соблюдения этики и уважения к альтруизму доноров крови.

Организационная Структура 
Международная Федерация Организаций Доноров Крови была основана в Люксембурге 4 декабря 1955 года. Штаб-квартира Федерации находится в Монако. Официальные языки Федерации — французский, английский и испанский. В Международной Федерации Организаций Доноров Крови представлены 72 государства. Каждая страна может быть представлена лишь одной национальной организацией доноров крови. Существует 4 типа членов Федерации: действующие, присоединенные, почетные и члены-наблюдатели.

Высшими органами Федерации являются Генеральная Ассамблея и Исполнительный Совет. Два наиболее важных поста — Президент (в настоящее время — Джанфранко Массаро, Италия) и Генеральный Секретарь (Жан-Мари Дюран, Франция).

Международная Федерация Организаций Доноров Крови является учредителем награды Order of the International Merit for Blood (Орден за Заслуги в Международном Движении Крови), которая выдается личностям, организациям и субъектам государств, осуществившим особый вклад в дело добровольного безвозмездного донорства крови.

Федерация также учредила Фонд Солидарности (IFBDO Solidarity Foundation), чьими функциями являются поддержка членов Федерации в области международных программ.

Всемирный День Донора Крови 
Начиная с 1995 года Международная Федерация Организаций Доноров Крови по собственной инициативе проводила Международный День Донора Крови , но в 2002 году Федерация начала переговоры с тремя важнейшими международными организациями, работающими в сфере донорства крови: с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), с Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRCS) и с Международным Обществом Переливания Крови (ISBT). Результатом переговоров стало подписание в 2004 году договора об учреждении Всемирного Дня Донора Крови. На Всемирной Ассамблее Здравоохранения в 2005 году Министры всех стран-членов Всемирной Организации Здравоохранения единогласно ратифицировали и подписали резолюцию, в которой безвозмездные доноры признавались наиважнейшим ресурсом гарантированно безопасной крови. Всемирный День Донора Крови был учрежден официально как ежегодный праздник и получил рекомендацию для его интеграции в Государственные Программы Донорства Крови. Начиная с 2004 года Всемирный День Донора Крови проводится по всему Миру ежегодно 14 июня, и его официальными и постоянными организаторами и спонсорами являются партнеры-учредители: Международная Федерация Организаций Доноров Крови, Всемирная Организация Здравоохранения, Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца и Международное Общество Переливания Крови.

** Членство одобрено, в ожидании ратификации Генеральной Ассамблеей.

Примечания 

Организации, основанные в 1955 году
Международные общества
Донорство крови